Bernaerts ist der Familienname folgender Personen:
 Frank Bernaerts (* 1967), belgischer Komponist und Dirigent
 Jules Bernaerts (1882–1957), belgischer Bildhauer

Siehe auch:
 Bernaert
 Bernards